Kreuzkap steht für:

 Kreuzkap, Landspitze an der Küste Naminias
 Robbenreservat Kreuzkap, Naturreservat um diese Landspitze herum
 Kreuzkap (Nordpolarmeer), Bezeichnung eines Vorgebirges im Nordpolarmeer